Virtua Fighter:

 Virtua Fighter — серия видеоигр в жанре файтинга с трёхмерной графикой, разработанная компанией Sega.
 Virtua Fighter — первая игра в игровой серии файтингов Virtua Fighter.
 Virtua Fighter 2 — вторая игра серии Virtua Fighter, разработанная Sega AM2 и выпущенная Sega для аркадных автоматов.
 Virtua Fighter 3 — третья игра серии Virtua Fighter, разработанная компанией Sega AM2 и выпущенная Sega для аркадных автоматов.
 Virtua Fighter 4 — четвёртая игра серии Virtua Fighter, выпущенная для аркадного автомата.
 Virtua Fighter 5 — видеоигра в жанре файтинга, разработанная Sega AM2 и изданная для игровых автоматов, PlayStation 3 и Xbox 360.